Heidenhof ist

 ein Weiler im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen, siehe Dittmern
 der deutsche Name der polnischen Gemeinde Wrzosek, siehe Pęciszewo

Siehe auch:
 Haidenhof
 Heidhof